Ковачево — топоним в Болгарии:
 Ковачево (Благоевградская область);
 Ковачево (Старозагорская область);
 Ковачево (Пазарджикская область).